Siege Perilous – tredicesimo seggio vacante alla Tavola Rotonda di Re Artù
Siége Perilous – album dei Kamelot del 1998